Regier ist der Familienname folgender Personen:

 Darcy Regier (* 1957), General Manager in der NHL
 Steve Regier (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler